Nullosetigera är ett släkte av kräftdjur. Nullosetigera ingår i familjen Nullosetigeridae. 

Nullosetigera är enda släktet i familjen Nullosetigeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Nullosetigera